Талый Ключ — название населённых пунктов в России:

 Талый Ключ — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края.
 Талый Ключ — деревня в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Талый Ключ — исчезнувшее садоводство (деревня) в Зиминском районе Иркутской области.
 Талый Ключ — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Талый Ключ — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.